La Marthonie :

 Famille de La Marthonie
 Pierre Mondot de La Marthonie (1466-1517), premier président du parlement de Bordeaux ;
 Raymond de La Marthonie, évêque de Limoges ;
 Henri de La Marthonie, évêque de Limoges ;
 Geoffroy de La Marthonie, conseiller au parlement de Bordeaux ;
 Gaston de La Marthonie, conseiller au parlement de Bordeaux ; 
 Jean de La Marthonie (mort en 1519), évêque de Dax ;
 Jean-Louis de La Marthonie de Caussade (1712-1779), ecclésiastique français ;
 Joseph Léon de La Marthonie, officier de Marine français du 18e siècle.

Toponymie 
 Château de la Marthonie, situé en Dordogne.